Il doppio  del Morocco Tennis Tour - Casablanca è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Guillermo Alcaide e Adrián Menéndez hanno battuto in finale Leonardo Tavares e Simone Vagnozzi 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Leonardo Tavares /  Simone Vagnozzi (finale)
  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (primo turno)

  Gerard Granollers-Pujol /  Guillermo Olaso (quarti di finale)
  Andrea Arnaboldi /  Martin Kližan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2011
ATP Challenger Tour 2011